Molekulska formula -{C30H18}- se može odnositi na:

 9,10-Bis(feniletinil)antracen
 Heptacen